

Особи 

 Монті Александер — американський джазовий піаніст і органіст
 Вітторіо Монті — італійський скрипаль і композитор
 Луїс Монті — італійський футболіст
 Маріо Монті — італійський політичний діяч
 Марія Монті — італійська акторка кіно і театру, співачка
 Фелічано Монті — італійський футболіст

Топоніми 

 Монті () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія,  провінція Ольбія-Темпіо.
 Монті () - муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер

Інше 
 Монті Пайтон () — комік-гурт з Великої Британії, колективне ім'я авторів комедійного шоу «Літаючий Цирк Монті Пайтона».